

Letteratura
Lo sparviero del mare (The Sea Hawk) – romanzo di Rafael Sabatini

Cinema
The Sea Hawk – film del 1924 diretto da Frank Lloyd
Lo sparviero del mare (The Sea Hawk) – film del 1940 diretto da Michael Curtiz

Altro
The Sea Hawk – episodio del 1985 della serie tv She-Ra, la principessa del potere